Jan Lipski ist der Name folgender Personen:
* Jan Lipski (Bischof) (1589–1641), Erzbischof von Gnesen 
 Jan Aleksander Lipski (1690–1746), Bischof von Luzk
 Jan Józef Lipski (1926–1991), polnischer Literaturkritiker und Historiker

Siehe auch:
 Ján Lipský (1766–1826), slowakischer Kartograf und österreichischer Offizier